Ро́ссиф Са́зерленд (, род. 25 сентября 1978, Ванкувер, Британская Колумбия, Канада) — канадский актёр. Наиболее известен по ролям детектива Пена Мартина в сериале «Кинг» и Нострадамуса в сериале «Царство».

Ранние годы 
Сазерленд родился в Ванкувере, Британская Колумбия, его родителями являются канадские актёры Дональд Сазерленд и Франсин Расетт. У него есть братья Ангус Сазерленд, Роег Сазерленд, также актёры, и единокровные брат и сестра, актёр Кифер Сазерленд и его сестра-близнец Рэйчел. Сазерленд был назван в честь режиссёра Фредерика Россифа.

Карьера 
Сазерленд появлялся в таких фильмах, как «В ловушке времени» и «Красные двери» . У него была периодическая роль в 10 сезоне телесериала «Скорая помощь», также он снялся в эпизоде телесериала «Детектив Монк».

Сазерленд также снялся в фильме «Матч бедняка» с Дэнни Гловером, комедийном фильме 2009 года «Всё или ничего» с Тимоти Олифантом и в комедии 2010 года «Художник-вор» с собственным отцом Дональдом Сазерлендом. В 2012 году он присоединился к актёрскому составу телешоу «Кинг», а в 2013 году получил второстепенную роль в историческом сериале «Царство».

Личная жизнь 
20 февраля 2016 года Сазерленд женился на актрисе Селине Синден (род. 31.07.1988), коллеге по телесериалу «Царство». У супругов есть сын Теодор (род. 07.02.2016).

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки 

Россиф
Франкоканадцы
Киноактёры Канады